Хилдерик (Childeric; Childéric; Childerich; Hilderic; Hilderich) e мъжко германско малко име и може да се отнася за:

 Хилдерик, крал на вандалите (523–533)
 Хилдерих I, крал на франките (457–481)
 Хилдерих II, крал на франките (662–675)
 Хилдерих III, последният меровингски крал на франките (743–751)

Други:
 Хилдерик от Ним, вестготски граф на Ним (fl. 672 г.)
 Хилдерих от Шпайер, епископ на Шпайер (614)
 Хилдерик, dux на Сполето (739-740)
 Хилдерик от Фарфа, игумен на манастира Фарфа, днес Фара ин Сабина, в Лацио (842–857)